

Patronyme 

 Charles Dorigny (-1551), peintre français ;
 Michel Dorigny (1616-1665), peintre et graveur français ;
 Louis Dorigny (1654-1742), son fils, peintre et graveur français ;
 Nicolas Dorigny (1652-1746), son frère, peintre et graveur français  ;
 Marcel Dorigny (1948-2021), historien français.
Marie Dorigny, (1959- ), photojournaliste française

Toponyme 

 Château de Dorigny, maison de maitres suisse à Écublens ;
 Dorigny, site de l’université de Lausanne ;
 Dorigny, site de l’École polytechnique fédérale de Lausanne ;
 Plage de Dorigny-La Chamberonne, plage de Saint-Sulpice en Suisse;
 UNIL-Dorigny, station du métro suisse de Lausanne.

Famille d'artistes français